Хаки́мов — фамилия тюрскского происхождения. Известные носители:

 
 Хакимов, Алим Хакимович (1919—2003) — Герой Советского Союза.
 Хакимов, Ариф (1912—?) — советский и узбекский государственный и партийный деятель, первый секретарь Сурхандарьинского обкома КП Узбекистана (1952—1961).
 Хакимов, Ахияр Хасанович (1929—2003) — башкирский писатель, переводчик, критик, литературовед.
 Хакимов, Бахром (род. 1955) — советский и узбекский футболист, тренер.
 Хакимов, Бахтиер Маруфович (род. 1950) — российский дипломат.
 Хакимов, Ботирали Журабаевич — председатель Наманганского облисполкома.
 Хакимов, Дмитрий Абдулович (род. 1970) — российский барабанщик.
 Хакимов, Ирисдавлат (род. 1996) — казахстанский футболист.
 Хакимов, Искандер Камронович (род. 1964) — российский медиаменеджер, телевизионный продюсер, журналист, телеведущий.
 Хакимов, Карим Абдрауфович (1892—1938) — советский дипломат, арабист, «Красный паша́».
 Хакимов, Камрон Маруфович (1942—2011) — советский, российский переводчик, критик, литературовед.
 Хакимов, Малик Хакимович (1921—1980) — доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Узбекской ССР.
 Хакимов, Мидхат Гайнанович (род. 1940) — депутат Государственной Думы России III созыва.
 Хакимов, Мирзарахман (1901 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Хакимов, Михаил Кобирович (1916—1986) — десантник, Герой Советского союза.
 Хакимов, Нематжан (1924—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Хакимов, Оразберды (1902—1945) — Герой Советского Союза.
 Хакимов, Рамиль Гарафович (1932—1999) — башкирский писатель и переводчик, журналист.
 Хакимов, Рафаиль Сибгатович (род. 1947) — российский политический деятель, философ и историк. Сын С. Т. Хакима.
 Хакимов, Рахим Расулжонович — доктор юридических наук, ректор Ташкентского государственного юридического университета.
 Хакимов, Руслан Рязанович (род. 1969) — украинский борец, тренер по греко-римской борьбе.
 Хакимов, Эрик Кибакович (род. 1964) — советский казахстанский боксёр.
 Хаким, Сибгат Тазиевич (1911—1986) — татарский советский поэт.
 Хакимов, Эдвард Муратович (род. 1938) — советский и российский учёный.

